Персоналии древней истории
 Гай Лициний Муциан (; I век) — военный и политический деятель периода ранней Римской империи, наместник Сирии.
 Марк Ноний Аррий Муциан (Marcus Nonius Arrius Mucianus; начало III века) — римский государственный деятель начала III века, консул Римской империи 201 года; родом из Вероны.
 Публий Лициний Красс Муциан (Publius Licinius Crassus Mucianus; ум. 130 до н. э.) — великий понтифик в 132—130 годах до н. э., консул 131 года до н. э.

Персоналии средневековья
 Муциан, Конрад (; прозванный Рыжим; 1470—1526) — германский учёный-гуманист, философ.